In 1915/16 werd het 21ste Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

St. Georger FC werd kampioen. Door omstandigheden in de Eerste Wereldoorlog vond er geen  eindronde plaats zoals voorheen. Er was wel een eindronde, maar daar namen enkel elftallen per stad deel, dus een soort dreamteam per regio.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1915/16